Le sigle ILAAP peut faire référence à :
  soit en français Évaluation de l’adéquation du niveau de liquidité
Les orientations de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) sur le Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) définissent le processus d’évaluation de l’adéquation de la liquidité interne (ILAAP) comme « le processus qui permet de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité, mis en œuvre par l’établissement (bancaire) en vertu de l’article 86 de la directive 2013/36/UE ».

Notes et références